GMN steht für:
 Greymouth Airport (IATA-Code), Flugfeld von Greymouth, Neuseeland
 Gymnasium München-Nord
 Grupo de Média Nacional, osttimoresisches Medienunternehmen
 GMN TV, Fernsehsender der Grupo de Média Nacional in Osttimor

GMN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Vorpommern-Rügen (für Grimmen)

GM-N steht als Abkürzung für:
 North Bank Region, Verwaltungseinheit von Gambia nach ISO 3166-2

gmn steht für:
 Gɨmnɨme (ISO-639-3-Code), Varietät von Koma (Sprache), Sprache im Kamerun

Abkürzung